Creek (taal); een Muskogi-taal, gesproken in onder andere de Amerikaanse staten Oklahoma en Florida
Creek (volk); een indianenvolk dat onder andere in de Amerikaanse staten Oklahoma en Florida woont
Creek County; een county in de Amerikaanse staat Oklahoma
Khor Dubai; een kreek in Dubai

Zie ook
Kreek; een kleine watergeul